Afleggen (overlijden), is een bewerking van het lichaam van een overleden persoon
 Afleggen (planten), is een wijze van ongeslachtelijke voortplanting